William Black peut faire référence à :
  (1936- ), ancien directeur de la NSA,
  (1941- ), homme politique de l'Illinois,
 William K. Black (1951- ), juriste et auteur américain,
  (1760–1834), personnalité méthodiste de Nouvelle-Écosse, Canada,
  (1771–1866), marchand canadien,
  (1784–1873), personnalité religieuse d'Irlande,
  (1832–1927), colon de l'Utah,
  (1841–1898), essayiste écossais,
  (1842–1916), personnalité de la Guerre civile américaine,
 William Anderson Black (1847–1934), homme politique canadien,
  (1853-1872, né Edward William Black), militaire de la Guerre civile américaine,
  (1855–1933), militaire américain,
  (1857–1932), juriste et homme politique,
  (1867–?), homme politique de l'Ontario, Canada
  (1869–1930), homme politique fédéral canadien,
  (1871–?), comédien de Broadway et acteur américain,
  (1877–1942), personnalité néo-zélandaise,
  (1893–1984), entraîneur,
  (1920–2013), évêque de l'Ohio,
  (1952–2003), pianiste et enseignant américain,
 William Black, capitaine du HMS Racoon, 1811–1815
  (1904-1983), homme d'affaires américain.

Voir aussi 
 Bill Black